Dideba zecit kurtcheuls (Pochwalony bądź, niebiański dawco błogosławieństw) – dawny Hymn państwowy Gruzji, do którego słowa i muzykę ułożył Kote Pocchweraszwili. Był oficjalnym hymnem Gruzji w latach 1918 – 1920 oraz od 14 listopada 1990 roku do 23 kwietnia 2004 roku, kiedy to zastąpiony w tej roli został przez pieśń Tawisupleba.

Słowa 
 დიდება ზეცით კურთხეულს,
 დიდება ქვეყნად სამოთხეს,
 ტურფა ივერსა!
 დიდება ძმობას, ერთობას,
 დიდება თავისუფლებას,
 დიდება სამარადისო,
 ქართველ მხნე ერსა!

 დიდება ჩვენსა სამშობლოს,
 სიდება ჩვენი სიცოცხლის
 მიზან დიადსა!
 ვაშა ტრფობასა, სიყვარულს,
 ვაშა შვებასა, სიხარულს,
 სალამი ჭეშმარიტების
 შუქ - განთიადსა!

Transliteracja łacińska 
 Dideba zec'it' kurtxeuls
 Dideba k'veqnad samot'xes,
 Turp'a iversa!
 Dideba jmobas, ert'obas.
 Dideba t'avisup'lebas,
 Dideba samaradiso
 K'art'vel mxne ersa!

 Dideba čvensa samšoblos,
 Dideba čveni sic'oc'xlis
 Mizan diadsa;
 Vaša trp'obasa, siqvaruls
 Vaša švebasa, sixaruls,
 Salami češmaritebis,
 Šuk'-gant'iadsa!

Przypisy 

Historyczne hymny państwowe
Muzyka w Gruzji